Никоне́нко — фамилия украинского происхождения, образованная от имени Никон и суффикса -енко.

 Никоненко, Александр Николаевич (род. 1953) — украинский дипломат; Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Никоненко, Виталий Сергеевич (1942—2013) — советский и российский философ, профессор СПбГУ.
 Никоненко, Иван Спиридонович (род. 1938) — генеральный директор Уренгойского производственного объединения по добыче газа Министерства газовой промышленности, Герой Социалистического Труда  .
 
 Никоненко, Станислав Степанович (род. 1935) — советский и российский журналист, литературовед, прозаик, поэт, сценарист и переводчик.
 Никоненко, Тимофей Иванович (1908—1977) — Герой Советского Союза.
 Никоненко, Яков Тихонович (1911—1973) — Герой Советского Союза.